Дивізіон 2: 1953–54 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 34 клуби, розділені на три групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс АІК, «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) і Гальмстад БК, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 18 || 12 || 3 || 3 || 43 || 27 || 16 || 27
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Юсне АІК|| 18 || 10 || 5 || 3 || 46 || 28 || 18 || 25
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 10 || 3 || 5 || 41 || 23 || 18 || 23
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 8 || 5 || 5 || 47 || 32 || 15 || 21
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Естерсунд|| 18 || 7 || 6 || 5 || 39 || 29 || 10 || 20
|-
| 6 ||style="text-align:left"| «Фагервікс» ГФ (Тімро)|| 18 || 9 || 2 || 7 || 39 || 36 || 3 || 20
|-
| 7 ||style="text-align:left"| ІФ «Ельгарна» (Гернесанд)|| 18 || 7 || 5 || 6 || 31 || 25 || 6 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 3 || 4 || 11 || 27 || 42 || -15 || 10
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Соллефтео ГІФ|| 18 || 3 || 3 || 12 || 30 || 58 || -28 || 9
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"| «Юнга» ІФ (Юнгаверк)|| 18 || 1 || 4 || 13 || 24 || 67 || -43 || 6
|}

Свеаланд 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 18 || 13 || 5 || 0 || 47 || 19 || 28 || 31
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Еребру СК|| 18 || 13 || 2 || 3 || 45 || 17 || 28 || 28
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 18 || 11 || 3 || 4 || 42 || 25 || 17 || 25
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 18 || 9 || 2 || 7 || 46 || 40 || 6 || 20
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Карлскуга ІФ|| 18 || 9 || 2 || 7 || 27 || 34 || -7 || 20
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 18 || 5 || 4 || 9 || 46 || 43 || 3 || 14
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Вестерос СК|| 18 || 4 || 5 || 9 || 24 || 37 || -13 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|Вестерос ІК|| 18 || 4 || 4 || 10 || 24 || 40 || -16 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"| «Фалу» БС (Фалун)|| 18 || 4 || 3 || 11 || 29 || 45 || -16 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Авеста АІК|| 18 || 2 || 2 || 14 || 22 || 52 || -30 || 6
|}

Йоталанд 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 26 || 20 || 4 || 2 || 79 || 25 || 54 || 44
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 26 || 11 || 10 || 5 || 53 || 42 || 11 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 26 || 12 || 6 || 8 || 54 || 47 || 7 || 30
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 26 || 13 || 4 || 9 || 37 || 30 || 7 || 30
|-
| 5||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 26 || 12 || 5 || 9 || 49 || 41 || 8 || 29
|-
| 6 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 26 || 12 || 5 || 9 || 47 || 40 || 7 || 29
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 26 || 12 || 2 || 12 || 49 || 50 || -1 || 26
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Роо ІФ|| 26 || 10 || 6 || 10 || 38 || 40 || -2 || 26
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Геганес БК|| 26 || 10 || 5 || 11 || 34 || 40 || -6 || 25
|-
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 26 || 10 || 4 || 12 || 41 || 51 || -10 || 24
|-
| 11 ||style="text-align:left"|Мутала АІФ|| 26 || 9 || 6 || 11 || 31 || 47 || -16 || 24
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|БК «Геккен» (Гетеборг)|| 26 || 9 || 4 || 13 || 34 || 41 || -8 || 22
|- style="background: #deb0b0;"
| 13 ||style="text-align:left"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)|| 26 || 7 || 5 || 14 || 41 || 52 || -11 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 14 ||style="text-align:left"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)|| 26 || 1 || 2 || 23 || 24 || 65 || -41 || 4
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1953 у Швеції
1954 у Швеції